Caravaggio est une ville italienne située en Lombardie.
 Polidoro Caldara, dit Polidoro da Caravaggio (Polydore de Caravage en français), était un peintre italien. Né à Caravaggio en 1495 et mort en 1543, il a été élève de Raphaël.
 Michelangelo Merisi ou Amerighi, dit Caravaggio (Le Caravage en français)  était un peintre italien. Né à Milan en 1573 et mort en 1610, sa famille est originaire de la ville de Caravaggio.

Cinéma et télévision
 Caravaggio, le peintre maudit est un film italien réalisé par Goffredo Alessandrini en 1941.
 Caravaggio est un feuilleton télévisé italien réalisé par Silverio Blasi en 1967.
 Caravaggio est un film britannique réalisé par Derek Jarman en 1986.
 Caravaggio est un téléfilm franco-germano-italien réalisé par Angelo Longoni en 2007.

Musique 
 Caravaggio  est un groupe de musique electro-rock français.

Notes et références